Эспальо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Эспальон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12096.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 25 км к северо-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4341 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 2598 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1880 были экономически активными, 718 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 1880 активных работало 1738 человек (935 мужчин и 803 женщины), безработных было 142 (55 мужчин и 87 женщин). Среди 718 неактивных 209 человек были учениками или студентами, 283 — пенсионерами, 226 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывшая церковь Св. Иоанна Крестителя (XV—XVI века), ныне музей Жозефа Вейле. Памятник истории с 1979 года
 Старый мост (XIII век). Памятник истории с 1888 года
 Старое здание суда (XVI век). Памятник истории с 1911 года
 Фортификационные укрепления деревни Фложак (XIV—XV века). Памятник истории с 1950 года
 Замок Мас (XV век). Памятник истории с 1928 года
 Часовня Перс (XI век). Памятник истории с 1862 года
 Руины замка и часовня Кальмон-д’Ольт (XI—XII века). Памятник истории с 1992 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон